Ровенка — название населённых пунктов в России:

 Ровенка — село в Советском районе Крыма.
 Ровенка — деревня в Горшеченском районе Курской области.
 Ровенка — село в Добринском районе Липецкой области.
 Ровенка — село в Измалковском районе Липецкой области.